2 miejscowości w Polsce:
 Lorcin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Lorcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk